Emil Westberg (ur. 1 kwietnia 1983 w Örnsköldsvik) – szwedzki skoczek narciarski. Reprezentant klubu Friska Viljor.

Dwukrotnie wziął udział w konkursach Pucharu Świata w skokach narciarskich. Po raz pierwszy, i jedyny w indywidualnych zawodach, wziął udział 7 marca 2001 w Falun, gdzie zajął 47. miejsce. 3 lata później uczestniczył w drużynowym konkursie PŚ w Lahti, w którym razem z reprezentacją Szwecji w składzie z Andreasem Arénem, Isakiem Grimholmem i Johanem Eriksonem zajął 8. miejsce.

Do sezonu 2003/2004 włącznie brał udział w konkursach Pucharu Kontynentalnego. Najlepszy wynik (3. miejsce) uzyskał w sezonie 2000/2001 w Örnsköldsvik. W całym sezonie zdobył 156 punktów i zajął 60. miejsce w klasyfikacji generalnej.

W sezonie 2006/2007 brał udział w konkursach FIS Cup w Örnsköldsvik, gdzie zajął miejsca 18. i 26. Były to jego ostatnie występy na arenie międzynarodowej.

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Szwedzcy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1983